Campbellobates är ett släkte av kvalster. Campbellobates ingår i familjen Oripodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Campbellobates